Baturan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baturan, Karanganyar, by, Jawa Tengah, 
 Baturan, Klaten, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar